Рауль Закирович Джалилов () — казахстанский (ранее — киргизский) футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Сын бывшего вратаря сборной Киргизии Закира Джалилова. Первый тренер — Рашид Мифтахов. Взрослую карьеру начал в 2011 году в команде «Нефтчи» (Кочкор-Ата) в чемпионате Киргизии, а в 2012 году играл за «Алгу». В составе обеих киргизских команд становился серебряным призёром чемпионата и финалистом национального кубка, в составе «Нефтчи» также играл в матчах Кубка президента АФК. Выходил на поле в матчах «Нефтчи» вместе со своим отцом.

В 2013 году перешёл в клуб Первой лиги Казахстана «Сункар». В 2014 году подписал контракт с клубом Высшей лиги «Тобол». Дебютировал в чемпионате Казахстана 15 марта того же года в матче первого тура против семейского «Спартака», в котором был заменён на 57-й минуте. Сезон 2015 провёл в аренде в клубе Первой лиги «Булат-АМТ». 4 января 2018 года подписал контракт с командой «Жетысу».

Карьера в сборной 
Является воспитанником киргизского футбола, однако в 2013 году, будучи игроком казахстанского клуба «Сункар», игрок проигнорировал вызов на товарищеские матчи в сборную Киргизии, что тренер сборной Сергей Дворянков связал с желанием игрока сменить гражданство. При этом сообщается, что руководство клуба не препятствовало отъезду футболиста, а инициатива исходила от самого игрока. В начале 2014 года Рауль Джалилов получил гражданство Республики Казахстан. В 2015 году выступал за молодёжную сборную Казахстана на Кубке Содружества.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Киргизии
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Тобол-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Академия Онтустик»